Shahanga ist der Name von:

 Alfredo Shahanga (* 1965), tansanischer Leichtathlet
 Gidamis Shahanga (* 1957), tansanischer Leichtathlet